Luca eller LUCA kan referere til:

Personer 
 Luca (navn), inklusive en liste over personer med navnet Luca
 Luca (efternavn), inklusive en liste over personer med efternavnet Luca
 Lucastammen, en gruppe indfødte i Florida
 Italiensk og rumænsk variant af navnet Luke

Steder 
 Luca (Malta), en by på Malta
 Lucca (by), en by i Toscana, Italien
 San Luca, en by i provinsen Reggio Calabria, Italien
 Luţa, en landsby i Beclean, Rumænien

Kunst og underholdning 
 Luca (band), et japansk rockband
 Luca (Final Fantasy karakter), karakter fra Final Fantasy IV
 Luca (Final Fantasy sted), sted i computerspillet Final Fantasy X og Final Fantasy X-2
 Luca (Yu-Gi-Oh! 5D's), en fiktiv karakter i Yu-Gi-Oh! 5D's anime serien
 Luca Family Singers, e amerikansk sangergruppe
 En sang af Brand New fra albummet The Devil and God Are Raging Inside Me
 Luca, en ung fugl fra Angry Birds Stella
 Luca, en Pixar film fra 2021 instrueret af Enrico Casarosa

Biologi 
 Luca (slægt), en slægt af møl i Notodontidae-familien
 Last Universal Common Ancestor, den nyeste organisme som alle organisme på jorden nedstammer fra

Andre 
 Uformelst slang for 1.000 chilensk peso-seddel
 London Universities and Colleges Athletics, det repræsentative organ for universitetsatletik i London

Se også 
 Dean & DeLuca, en kæde af supermarkeder
 "Luca$", episode af The Simpsons
 de Luca (flertydig)
 Lucas (flertydig)
 Lucia (flertydig)
 Luckes (efternavn)
 Luka (flertydig)
 Lucăceni (flertydig)
 Lucăcești (flertydig)